Publio Claudio Pulcro puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Claudio Pulcro.— Cónsul en el año 249 a. C.
 Publio Claudio Pulcro (cónsul 184 a. C.).— Cónsul en el año 184 a. C.
 Publio Claudio Pulcro (pretor).— Hijo de Clodio.
 Publio Claudio Pulcro (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 58 a. C. Más conocido por Clodio.